В парному розряді жіночого тенісного турніру Nichirei International Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Жулі Алар і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Емі Фрейзер і Хіракі Ріка 6–1, 0–6, 6–1.

Сіяні пари 

 Жулі Алар /  Аранча Санчес (чемпіонки)
 Кетрін Берклей /  Керрі-Енн Г'юз (1-ше коло)

 Деббі Грем /  Маріанн Вердел (1-ше коло)
 Забіне Гак /  Мерседес Пас (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Nichirei International Championships